Herzke ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Herzke (* 1966), deutscher Literaturübersetzer
 Paul Herzke (1852–1934), deutscher Bäckermeister und Politiker (DDP)